Владимир Владиславович Чертков (15 августа 1975 года, Фрунзенская область) — киргизский футболист, полузащитник, имеющий также российское гражданство.

Биография 
Воспитанник Фрунзенского РУОРа. Начинал свою карьеру в клубе «СКА-Достук». Затем несколько лет провел в «Алге». Несколько сезонов полузащитник провел в российском втором дивизионе. Там он выступал за команды «УралАЗ» (Миасс) и «Звезда» (Иркутск). Завершил свою карьеру хавбек на родине. Вместе с киргизском «Дордое» Чертков собрал все национальные титулы.

Сборная 
Впервые в состав сборной Киргизии Владимир Чертков был вызван в 1996 году. Затем несколько лет он не получал вызовы в национальную команду, но в начале двухтысячных он стал одним из ее ведущих игроков. Первый гол за Киргизию хавбек провел 3 декабря 2003 года в ворота сборной Пакистана в рамках отборочного турнира к Чемпионату мира 2006 года. В той встрече Киргизия одержала уверенную победу со счетом 4:0. Всего за сборную Чертков провел 19 матчей, в которых забил два гола.

Достижения

Национальные 
  Чемпион Киргизии (6): 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006.
  Обладатель Кубка Киргизии (5): 2000, 2001, 2004, 2005, 2006.

Международные 
  Обладатель Кубка Президента АФК (1): 2006.
  Финалист Кубка Президента АФК (1): 2005.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Киргизии
Футболисты России
Игроки сборной Киргизии по футболу
Игроки ФК «СКА-Достук»
Игроки ФК «Алга»
Игроки ФК «Торпедо» Миасс
Игроки ФК «Динамо МВД»
Игроки ФК «Звезда» Иркутск
Игроки ФК «Дордой»